Тихея (Тюхе) — в древнегреческой мифологии божество случая, богиня удачи и судьбы.
 (258) Тихея — относительно большой астероид главного пояса, с довольно высоким альбедо.
 Тихея — гипотетическая планета, газовый гигант, расположенная в облаке Оорта Солнечной системы.